Пріор — голова монастиря.

Топоніми

Пріор-Велю — парафія.